deq – codice ISO 639-3 della lingua dedi (central africa republic)
 Deq (tatuaggio)